Il termine blob, che in inglese significa "massa priva di forma e di consistenza", può essere riferito a:

Biologia
 Pesce blob (Psychrolutes marcidus) – pesce che vive nelle profondità dei mari dell'Australia, della Tasmania e della Nuova Zelanda.
 Blob o Globster – massa di materia organica arenato sulla riva di un oceano o altra superficie acquatica.
 Blob è il nome popolare che i francesi danno al Physarum polycephalum, dal film Fluido mortale del 1958

Cinema
 Blob – mostro presente in alcuni film di fantascienza a partire dal 1958.
 Fluido mortale (The Blob) – film con Steve McQueen (accreditato con il nome di Steven) del 1958 diretto da Irvin S. Yeaworth Jr..
 Beware! The Blob – film del 1972 diretto da Larry Hagman.
 Blob - Il fluido che uccide (The Blob) – film del 1988 diretto da Chuck Russell.
 Blob – cortometraggio del 2010 diretto da Kathleen Maitland-Carter.

Fumetto
 Blob – personaggio dei fumetti creato nel 1961 da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni).

Informatica
 BLOB (acronimo per binary large object) – tipo di dato usato nei database per la memorizzazione di dati di grandi dimensioni in formato binario.
 Blob binario – modulo non-libero caricato nel kernel utilizzato nell'open source.
 Rilevamento Blob – procedural surface nella computer grafica del tipo di quelle usate dai chimici per descrivere la superficie equipotenziale del Raggio di van der Waals.

Letteratura
 L'avventura del mostruoso blob – romanzo di Robert Lawrence Stine del 1997, della collana Piccoli brividi.

Televisione
 Blob – programma televisivo di Rai 3.
 The Blobs – serie televisiva di animazione del 1997.
 Blob – serie televisiva del 2014.

Videogiochi
 De Blob – videogioco del 2008 sviluppato da Blue Tongue e distribuito da THQ per piattaforma Nintendo Wii.
 Tales from Space: About a Blob – videogioco del 2011 sviluppato da DrinkBox Studios e pubblicato da Sony Computer Entertainment per piattaforma PlayStation.

Altro
 Architettura blob – genere architettonico.
 Blob – gelato prodotto da Toseroni.